Amerikai Egyesült Államok
Nancy, város Kentucky államban
 Franciaország
Nancy, város Franciaországban, Meurthe-et-Moselle megye székhelye